9-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл 22-23 января 1984 года на катке «Медео» в Алма-Ате (СССР). Чемпионкой Европы стала Габи Шёнбрунн.

Итоговое положение 
В скобках указано количество участий в ЧЕ.

 Выделены рекорды чемпионатовNC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1984
1984 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в СССР
Январь 1984 года
Чемпионаты Европы в 1984 году
Международные спортивные соревнования в Алма-Ате
Спорт в СССР в 1984 году
1984 год в Казахстане
Чемпионаты Европы в Казахстане
Международные соревнования по конькобежному спорту в Казахстане
Чемпионаты Европы в СССР